Magnoliopsida  Brongn. – takson roślin okrytonasiennych w randze klasy o różnym ujęciu w zależności od systemu klasyfikacyjnego. 

W popularnych systemach XX wieku – Cronquista (1988) i Takhtajana (1997) takson ten obejmował wszystkie rośliny dwuliścienne i w takim ujęciu był polifiletyczny. W systemie Reveala (1999) skupiał najstarsze linie rozwojowe okrytonasiennych wyodrębnione przed jednoliściennymi, odpowiadające mniej więcej wczesnym dwuliściennym. W systemie Ruggiero i in. (2015) klasa ta obejmuje wszystkie rośliny okrytonasienne czyniąc z nadklasy okrytonasiennych Angiospermae takson monotypowy.

Systematyka według Ruggiero i in. (2015) 
 Podział na nadrzędy (kolejność alfabetyczna)
 Amborellanae
 Asteranae – astropodobne
 Austrobaileyanae
 Berberidopsidanae
 Buxanae
 Caryophyllanae – goździkopodobne
 Ceratophyllanae
 Dillenianae – ukęślopodobne
 Lilianae – liliopodobne (≡ jednoliścienne)
 Magnolianae – magnoliopodobne
 Myrothamnanae
 Nymphaeanae – grzybieniopodobne
 Proteanae – srebrnikopodobne 
 Ranunculanae – jaskropodobne
 Rosanae – różopodobne
 Santalanae 
 Saxifraganae
 Trochodendranae

 Relacje filogenetyczne nadrzędów zgodnie z APWeb

Systematyka według Reveala (1999) 
Klasa w ujęciu Jamesa Reveala obejmowała nadrzędy Lauranae i Magnolianae. Opublikowany w roku 2003 system APG II (współtworzony także przez samego Reveala) wykazał parafiletyczny charakter tej grupy. W obrębie klasy zabrakło spośród najstarszych kladów okrytonasiennych: rzędów grzybieniowców Nymphaeales, rogatkowców Ceratophyllales, jednoliściennych oraz znajdujących się w obrębie kladu magnoliowych (magnoliiids) rzędów kanellowców Canellales i pieprzowców Piperales. Grupy te w systemie Reveala zaliczone zostały do odrębnych klas: Piperopsida i Liliopsida. W porównaniu do innych systemów klasyfikacyjnych klasa w ujęciu Reveala odpowiada części podklasy magnoliowych Magnoliidae w systemie Takhtajana (1997) i Cronquista (1981-1988), części nadrzędu magnoliopodobnych Magnolianae w systemie Dahlgrena (1989), rzędom magnoliowców Magnoliales i Illiciales w systemie Kubitzkiego (1990-). 

Podział klasy Magnoliopsida według Reveala
 podklasa: Magnoliidae Novák ex Takht., Sist. Filog. Cvetk. Rast.: 51 1967 – magnoliowe
 nadrząd: Lauranae Takht., Divers. Classif. Fl. Pl.: 53 1997
 rząd: Calycanthales Mart., Consp. Regn. Veg.: 37 1835 – okolnicowce
 rząd: Chloranthales A.C. Sm. ex J.-F. Leroy, Taxon 32: 1169 1983 – zieleńcowce
 rząd: Laurales Perleb, Lehrb. Naturgesch. Pflanzenr.: 174 1826 – wawrzynowce
 nadrząd: Magnolianae Takht., Sist. Filog. Cvetk. Rast.: 51 1967
 rząd: Annonales Lindl., Nix. Pl.: 9 1833 – flaszowcowce
 rząd: Austrobaileyales Takht. ex Reveal, Novon 2: 238 1992
 rząd: Canellales Cronquist, Bull. Jard. Bot. Bruxelles 27: 17 1957 – kanellowce, korzybielowce
 rząd: Eupomatiales Takht. ex Reveal, Novon 2: 238 1992
 rząd: Illiciales Hu ex Cronquist, Integr. Syst. Class. Fl. Pl.: 94 1981 – badianowce
 rząd: Magnoliales Bromhead, Edinburgh New Philos. J. 25: 132 1838 – magnoliowce
 rząd: Myristicales Thomé, Lehrb. Bot., ed. 5: 254, 267 1877 – muszkatołowce
 rząd: Winterales A.C. Sm. ex Reveal, Phytologia 74: 174 1993 – winterowce

Przypisy 

Okrytonasienne